Enunciato – in logica, proposizione univocamente vera o falsa
Enunciato – in linguistica, sequenza di suoni che riceve significato dal contesto